Pietro Fregoso (1330-1404)
 Pietro Fregoso (1412-1459)